Hofzeile steht für:

 Hofzeile (Maßeinheit), ehemalige Maßeinheit in Bayern
 Hofzeile (Wien), Straße in Wien